Sezon 2007/08 2. Fußball-Bundesligi – 34. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do nowej 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2007/08 występowało 18 drużyn.

 * W związku z awansem SV Wehen Taunusstein z Regionalligi do 2. Fußball-Bundesligi po zakończeniu sezonu 2006/07 przeniesiono siedzibę 1. drużyny z Taunusstein do Wiesbaden i zmiemiono nazwę klubu na SV Wehen Wiesbaden.

Tabela 

 źródło:
 Borussia Mönchengladbach, TSG 1899 Hoffenheim i 1. FC Köln awansowały do Bundesligi 2008/09.
 FC Carl Zeiss Jena, SC Paderborn 07, FC Erzgebirge Aue i Kickers Offenbach spadły do nowej 3. Ligi 2008/09.
 * Po zakończeniu sezonu za wykroczenia licencyjne TuS Koblenz został ukarany przez DFB 6. punktami ujemnymi.

Zobacz też 
 Bundesliga 2007/08
 Regionalliga 2007/08
 Oberliga 2007/08

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Niemczech
2008 w Niemczech